Acheloos (Aspropotamos) – rzeka w Grecji
 Acheloos (Achelojos, gr. Acheloios, łac. Achelous) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie rzeki Aspropotamos (Acheloos)

Zobacz też 
 bitwa nad Acheloos – bitwa stoczona między wojskami bizantyjskimi a bułgarskimi 20 sierpnia 917
 Lonomia achelous – gatunek motyla z rodziny pawicowatych
 USS Achelous (ARL-1) – okręt US Navy